NW est un sigle, qui signifie :
 Nord-Ouest en anglais

NW est un code, qui signifie :
 
 Nidwald, le canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CH)
 Nord Westphalie Land de l'Ouest de l'Allemagne, selon la norme ISO 3166-2 (voir aussi DE-NW)
 NanoWire dans le domaine des semiconducteurs
 nW, nanowatt

Code
Code de canton suisse
Symbole d'unité